Luik ist 
 der niederländische Name von Lüttich

Luik ist der Familienname folgender Personen:
 Aivi Luik (* 1985), australische Fußballspielerin
 Arno Luik (* 1955), deutscher Journalist
 Hans Luik (1927–2017), estnischer Schriftsteller und Übersetzer
 Hans H. Luik (* 1961), estnischer Medienunternehmer und Journalist
 Jüri Luik (* 1966), estnischer Politiker und Diplomat
 Leila Luik (* 1985), estnische Langstreckenläuferin
 Liina Luik (* 1985), estnische Langstreckenläuferin
 Lily Luik (* 1985), estnische Langstreckenläuferin
 Martin Luik (* 1961), deutscher Prähistoriker, Archäologe und Hochschullehrer
 Steffen Luik (* 1969), Richter am Bundessozialgericht
 Viivi Luik (* 1946), estnische Lyrikerin
 Voldemar Luik (1898–?), estnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Luick
 Luig